

Sigle ou acronyme 

BOF ou BoF peut signifier :

en français :
 bande originale de film, une musique de film au cinéma ;
 beurre, œuf, fromage, un sigle du commerce de ces produits mais aussi, par extension, des tenanciers de ces commerces, accusés pendant les restrictions alimentaires de la seconde guerre mondiale, en France, de s'être enrichis sur la faim de la population (voir par exemple le téléfilm Au bon beurre) ;

en anglais : 
 en informatique :
 Beginning of file (en français, début de fichier) ;
 Buffer overflow (en français, dépassement de tampon) ;
 , un petit groupe de discussion informel crée dans le but de résoudre un problème ponctuel dans un groupe de travail (l'expression complète est Birds of a feather flock together et se traduit par Qui se ressemble s'assemble ;
 BoF, le site internet The Business of Fashion ;
 Breath of Fire, une série de jeux vidéo.

Code 

BOF peut signifier :
 .
 B O F  c'est aussi le Basket Old Friends  regroupant des anciens basketteurs de Paris IV Sorbonne créé en 2001 avec les statuts déposés en préfecture..  ( voir association sportive sorbonne université ..0140462723..)

Patronyme 

 Stéphanie Bof (née en 1982), une boxeuse française.

Autres 

Bof peut aussi faire référence à :
 Bof, une interjection qui exprime la fatigue, l'indifférence ou le mépris ;
 Bof… Anatomie d'un livreur, un film de Claude Faraldo sorti en 1971 ;
 Bof génération, en France, la génération des personnes nées à la fin des années 1950 ;
 Bof !, un dessin animé.